U 127 oder U-127 bzw. U127 steht für:

 SM U 127, ein U-Boot der deutschen Kaiserlichen Marine im Ersten Weltkrieg.
 U 127 (Kriegsmarine), ein U-Boot der deutschen Kriegsmarine im Zweiten Weltkrieg.
 U 127, ein Runenstein aus Granit in Uppsala in Uppland in Schweden. 
 U-127, eine Flugzeugkennung des Baumusters Pilatus P-2 bei der Schweizer Luftwaffe.

Abkürzung